

Faune, Flore 
 La perruche est un oiseau.
 la Perruche est le fruit de l'Herbe aux perruches, Asclepias syriaca (Asclepiadaceae)

Personnes 
 Jacques Marinelli, dit « la Perruche », né en 1925, coureur cycliste puis maire de Melun.
 André Antoine Perruche (1895-?), général français.

Voile 
 La perruche est un type de voile carré

Autres 
 L’affaire Perruche est une affaire judiciaire française relative à l'indemnisation du « préjudice d'être né ».
 La Perruche est un opéra-comique de Dumanoir, Louis Clapisson et Jean-Henri Dupin, 1840.